Kriegswinter steht für:

 Kriegswinter (Buch), von Gert Fritz Unger
 Kriegswinter (Buch), von Jan Terlouw
 "Mein Kriegswinter" (Oorlogswinter), niederländisch-belgisches Kriegsdrama nach dem Buch von Jan Terlouw

Siehe auch:

 Oorlogswinter